Bob Frankston
 City of Frankston
 Frankston (Teksas)

Zobacz też